B 63 bezeichnet:
die Bundesstraße 63 in Deutschland
die Steinamangerer Straße in Österreich

B63